Karl McCartney est un nom pouvant désigner:

Karl McCartney (né en 1968), homme politique conservateur britannique
 (né en 1987), joueur bahaméen de football canadien

Voir aussi

McCartney, Karl